Veerdam (Ameland), pontsteiger op Ameland
 Veerdam (Kamperland), een dam in Kamperland
 Veerdam (Papendrecht), straat in Papendrecht
 Veerdam (Rotterdam), straat in Rotterdam
 Veerdam (Vlieland), pontsteiger op Vlieland